Heckler steht für:

 Heckler & Koch, ein Waffenhersteller

Heckler ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Heckler (1906–1960), deutscher Ingenieur
 Joseph Heckler (1786–1857), deutscher Jurist, Politiker und Heimatforscher in Bensheim
 Margaret Heckler (1931–2018), US-amerikanische Politikerin

The Heckler bezeichnet:

 The Heckler, eine Comicserie
 The Heckler (Zeitung), eine satirische Sportzeitung